En akse er en ret linje og kan henvise til flere artikler i forskellige emneområder:

 I matematik
 Rotationsakse – en linje i mekanikken, som et tredimensionalt legeme drejer om (ikke at forveksle med en aksel).
 Symmetriakse – en linje, som deler et objekt i symmetriske enheder
 X-akse og Y-akse – linjer, der skærer hinanden i en ret vinkel, og som angiver dimensioner i et kartesisk koordinatsystem.

 I videnskab
 Aksehældning – i astronomi vinklen mellem et himmellegemes omløbsplan og legemets rotationsakse.
 Optisk akse – en ret linje gennem de brydende eller spejlende flader i et optisk instrument.

 I arkitektur
 Monumentalakse – en byplanmæssig akse.

 I politik 
Aksemagterne – Berlin-Rom-Tokyoaksen under 2. verdenskrig.
Ondskabens akse – den amerikanske præsident George W. Bush's beskrivelse af Iran, Irak og Nordkorea.

Grafer

sl:Os vrtenja